Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Bucareli Bay :

 l', un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca rebaptisé Manila Bay en  ; 
 l', un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca rebaptisé Kwajalein en 1944.

Bucareli Bay